Красновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Рязанская область
 Красновское сельское поселение — входит в Михайловский район

Смоленская область
 Красновское сельское поселение — входит в Краснинский район

Тверская область
 Красновское сельское поселение — входит в Кимрский район
 Красновское сельское поселение — входит в Старицкий район

Тюменская область
 Красновское сельское поселение — входит в Исетский район